Příjmení Kerndl, Kerndlová má více nositelů:

 Laďa Kerndl (* 1945) – český zpěvák
 Robert Kerndl (* 1971) – český politik a právník
 Tereza Kerndlová (* 1986) – česká zpěvačka, dcera Ladi Kerndla